Basilio II Bulgaroctono (958-1025) – imperatore bizantino dal 976 alla morte
 Basilio II di Russia (1415-1462) – Gran Principe di Mosca dal 1425 alla morte